La saison 1967-1968 du Championnat de Grèce de football était la  de la première division grecque. C'est la première saison du championnat avec 18 clubs au lieu de 16. Pour arriver à ce total, un seul club a été relégué en Beta Ethniki à l'issue de la saison 1966-1967 et 3 clubs ont été promus.

Autre nouveauté à partir de cette saison, le meilleur club chypriote participe à la compétition : c'est l'Olympiakos Nicosie, champion de Chypre 1966-1967 qui devient le premier club à concourir au sein de l'Alpha Ethniki. En cas de relégation, c'est le club champion de Chypre en fin de saison qui prend sa place au sein de l'élite grecque. Ce système sera appliqué jusqu'en 1974.

Lors de cette saison, l'Olympiakos a tenté de conserver son titre de champion de Grèce face aux dix-sept meilleurs clubs grecs (et donc chypriote) lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année. Les dix-huit clubs participants au championnat ont été confrontés à deux reprises aux dix-sept autres.

À l'issue de la saison, c'est l'AEK Athènes qui termine en tête du championnat et qui obtient son  de champion de Grèce.

Qualifications en Coupe d'Europe 

À l'issue de la saison, le club champion se qualifie pour la Coupe d'Europe des clubs champions 1968-69. Le vainqueur de la Coupe de Grèce est quant à lui qualifié pour la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1968-69. De plus, les clubs classés  et  à l'issue du championnat se qualifient pour la Coupe d'Europe des villes de foires (si le club vainqueur de la Coupe se classe  ou , c'est le club classé  qui prend sa place).

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement 

Le classement est établi sur le barème de points suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 2 points
 Défaite : 1 point
 Forfait ou abandon du match : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Barrages promotion/relégation 
|}

L'OFI Crete est promu en Alpha Ethniki, Panelefsiniakos est relégué en Beta Ethniki.

Bilan de la saison

Statistiques

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Grèce de football

Liens externes 
  Site officiel de la Fédération grecque de football
  RSSSF

Championnat de Grèce de football
Grece
Grece
1967 en Grèce
1968 en Grèce